Een verkeersweg:
A70 (Duitsland), zie Bundesautobahn 70
A70 (Groot-Brittannië)
A-70 (Spanje)